Драфт ():
 Драфт — в спорте, процедура выбора профессиональными командами игроков, не заигранных ни за одну команду в лиге.
 Драфт НБА — ежегодная процедура выбора тридцатью клубами Национальной баскетбольной ассоциации новых баскетболистов, которые хотят вступить в лигу.
 Драфт — распоряжение о выплате денежной суммы третьей стороне по тратте.
 Драфт — тип партии или турнира в карточных играх.
 Драфт — жанр литературы.
Draft (англ) - план, набросок, проект, черновик. В юриспруденции "драфт договора" - это форма договора, т.н. "рыба", первоначальная версия договора, исходящая от одной стороны договора, не подвергавшаяся еще изменениям другой стороны договора.
Draft (англ) - призыв в Вооруженные Силы.